Astronomia:
 Centaure (astronomia), planetes menors amb òrbites situades entre la de Júpiter i la de Neptú
 Constel·lació de Centaure, constel·lació visible actualment a l'hemisferi sud de la Terra
 Mitologia: Centaure (mitologia), criatura meitat home meitat cavall